Codjia ist der Familienname folgender Personen:

 Coffi Codjia (* 1967) Fußballschiedsrichter aus Benin
 Manu Codjia (* 1975), französischer Jazz- und Fusionmusiker